Droga R1 – obwodnica autostradowa miasta Antwerpia, w Belgii
 Droga R1 – droga o znaczeniu krajowym, w Białorusi

Zobacz też 
 Droga ekspresowa R1
 R1

Strony ujednoznaczniające